Hockey (vermutlich aus dem altfranzösischen 'hoquet' = Schäferstock) bezeichnet

 international Hockey, eine Sportart (Feld- und Hallenhockey)
 in Nordamerika (Kanada, USA) vorwiegend und in der Schweiz häufig die Sportart Eishockey
 als Überbegriff oder Kurzform verschiedene Hockeysportarten, wie Rollhockey, Unihockey / Floorball, Rollstuhlhockey, Einradhockey

Hockey ist der Name von:

 Hockey (Band), eine amerikanisch-kanadische Rockband

Hockey ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Hockey (* 1965), australischer Politiker
 Phil Hockey (1956–2013), südafrikanischer Ornithologe
 Susan Hockey (* 1946), britische Computerlinguistin und Hochschullehrerin

Sonstiges:
 Hockey Cirque, Bergkessel in der Ross Dependency, Antarktika